Dit is een lijst van planetoïden 701-800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (701) Oriola || 1910 KN || 12 juli 1910 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| (702) Alauda || 1910 KQ || 16 juli 1910 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| (703) Noëmi || 1910 KT || 3 oktober 1910 || Wenen || J. Palisa
|-
| (704) Interamnia || 1910 KU || 2 oktober 1910 || Teramo || V. Cerulli
|-
| (705) Erminia || 1910 KV || 6 oktober 1910 || Heidelberg || E. Ernst
|-
| (706) Hirundo || 1910 KX || 9 oktober 1910 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| (707) Steina || 1910 LD || 22 december 1910 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (708) Raphaela || 1911 LJ || 3 februari 1911 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| (709) Fringilla || 1911 LK || 3 februari 1911 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| (710) Gertrud || 1911 LM || 28 februari 1911 || Wenen || J. Palisa
|-
| (711) Marmulla || 1911 LN || 1 maart 1911 || Wenen || J. Palisa
|-
| (712) Boliviana || 1911 LO || 19 maart 1911 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (713) Luscinia || 1911 LS || 18 april 1911 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| (714) Ulula || 1911 LW || 18 mei 1911 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| (715) Transvaalia || 1911 LX || 22 april 1911 || Johannesburg || H. E. Wood
|-
| (716) Berkeley || 1911 MD || 30 juli 1911 || Wenen || J. Palisa
|-
| (717) Wisibada || 1911 MJ || 26 augustus 1911 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (718) Erida || 1911 MS || 29 september 1911 || Wenen || J. Palisa
|-
| (719) Albert || 1911 MT || 3 oktober 1911 || Wenen || J. Palisa
|-
| (720) Bohlinia || 1911 MW || 18 oktober 1911 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (721) Tabora || 1911 MZ || 18 oktober 1911 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (722) Frieda || 1911 NA || 18 oktober 1911 || Wenen || J. Palisa
|-
| (723) Hammonia || 1911 NB || 21 oktober 1911 || Wenen || J. Palisa
|-
| (724) Hapag || 1911 NC || 21 oktober 1911 || Wenen || J. Palisa
|-
| (725) Amanda || 1911 ND || 21 oktober 1911 || Wenen || J. Palisa
|-
| (726) Joëlla || 1911 NM || 22 november 1911 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| (727) Nipponia || 1912 NT || 11 februari 1912 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| (728) Leonisis || 1912 NU || 16 februari 1912 || Wenen || J. Palisa
|-
| (729) Watsonia || 1912 OD || 9 februari 1912 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| (730) Athanasia || 1912 OK || 10 april 1912 || Wenen || J. Palisa
|-
| (731) Sorga || 1912 OQ || 15 april 1912 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| (732) Tjilaki || 1912 OR || 15 april 1912 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| (733) Mocia || 1912 PF || 16 september 1912 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (734) Benda || 1912 PH || 11 oktober 1912 || Wenen || J. Palisa
|-
| (735) Marghanna || 1912 PY || 9 december 1912 || Heidelberg || H. Vogt
|-
| (736) Harvard || 1912 PZ || 16 november 1912 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| (737) Arequipa || 1912 QB || 7 december 1912 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| (738) Alagasta || 1913 QO || 7 januari 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (739) Mandeville || 1913 QR || 7 februari 1913 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| (740) Cantabia || 1913 QS || 10 februari 1913 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| (741) Botolphia || 1913 QT || 10 februari 1913 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| (742) Edisona || 1913 QU || 23 februari 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (743) Eugenisis || 1913 QV || 25 februari 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (744) Aguntina || 1913 QW || 26 februari 1913 || Wenen || J. Rheden
|-
| (745) Mauritia || 1913 QX || 1 maart 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (746) Marlu || 1913 QY || 1 maart 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (747) Winchester || 1913 QZ || 7 maart 1913 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| (748) Simeïsa || 1913 RD || 14 maart 1913 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (749) Malzovia || 1913 RF || 5 april 1913 || Krim-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (750) Oskar || 1913 RG || 28 april 1913 || Wenen || J. Palisa
|-
| (751) Faïna || 1913 RK || 28 april 1913 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (752) Sulamitis || 1913 RL || 30 april 1913 || Krim-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (753) Tiflis || 1913 RM || 30 april 1913 || Krim-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (754) Malabar || 1906 UT || 22 augustus 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (755) Quintilla || 1908 CZ || 6 april 1908 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (756) Lilliana || 1908 DC || 26 april 1908 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (757) Portlandia || 1908 EJ || 30 september 1908 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (758) Mancunia || 1912 PE || 18 mei 1912 || Johannesburg || H. E. Wood
|-
| (759) Vinifera || 1913 SJ || 26 augustus 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (760) Massinga || 1913 SL || 28 augustus 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (761) Brendelia || 1913 SO || 8 september 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (762) Pulcova || 1913 SQ || 3 september 1913 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (763) Cupido || 1913 ST || 25 september 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (764) Gedania || 1913 SU || 26 september 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (765) Mattiaca || 1913 SV || 26 september 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (766) Moguntia || 1913 SW || 29 september 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (767) Bondia || 1913 SX || 23 september 1913 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| (768) Struveana || 1913 SZ || 4 oktober 1913 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (769) Tatjana || 1913 TA || 6 oktober 1913 || Krim-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (770) Bali || 1913 TE || 31 oktober 1913 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| (771) Libera || 1913 TO || 21 november 1913 || Wenen || J. Rheden
|-
| (772) Tanete || 1913 TR || 19 december 1913 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| (773) Irmintraud || 1913 TV || 22 december 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (774) Armor || 1913 TW || 19 december 1913 || Parijs || C. le Morvan
|-
| (775) Lumière || 1914 TX || 6 januari 1914 || Nice || J. Lagrula
|-
| (776) Berbericia || 1914 TY || 24 januari 1914 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| (777) Gutemberga || 1914 TZ || 24 januari 1914 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (778) Theobalda || 1914 UA || 25 januari 1914 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (779) Nina || 1914 UB || 25 januari 1914 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (780) Armenia || 1914 UC || 25 januari 1914 || Krim-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (781) Kartvelia || 1914 UF || 25 januari 1914 || Krim-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (782) Montefiore || 1914 UK || 18 maart 1914 || Wenen || J. Palisa
|-
| (783) Nora || 1914 UL || 18 maart 1914 || Wenen || J. Palisa
|-
| (784) Pickeringia || 1914 UM || 20 maart 1914 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| (785) Zwetana || 1914 UN || 30 maart 1914 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| (786) Bredichina || 1914 UO || 20 april 1914 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (787) Moskva || 1914 UQ || 20 april 1914 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (788) Hohensteina || 1914 UR || 28 april 1914 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| (789) Lena || 1914 UU || 24 juni 1914 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (790) Pretoria || 1912 NW || 16 januari 1912 || Johannesburg || H. E. Wood
|-
| (791) Ani || 1914 UV || 29 juni 1914 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (792) Metcalfia || 1907 ZC || 20 maart 1907 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (793) Arizona || 1907 ZD || 9 april 1907 || Flagstaff || P. Lowell
|-
| (794) Irenaea || 1914 VB || 27 augustus 1914 || Wenen || J. Palisa
|-
| (795) Fini || 1914 VE || 26 september 1914 || Wenen || J. Palisa
|-
| (796) Sarita || 1914 VH || 15 oktober 1914 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (797) Montana || 1914 VR || 17 november 1914 || Hamburg-Bergedorf || H. Thiele
|-
| (798) Ruth || 1914 VT || 21 november 1914 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (799) Gudula || 1915 WO || 9 maart 1915 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (800) Kressmannia || 1915 WP || 20 maart 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf|}

Planetoïdenlijsten